Barbosa (São Paulo), een gemeente in de Braziliaanse deelstaat São Paulo
Barbosa (Antioquia), gemeente in het Colombiaanse departement Antioquia
Barbosa (Santander), gemeente in het Colombiaanse departement Santander